Hemelkijker (diepzeevis), Opisthoproctus soleatus.
 Hemelkijker (goudvis), variëteit van een goudvis.